Barranca Honda kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Barranca Honda, Chiapas, ort, 
 Barranca Honda, Guerrero, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar